Austria:
 Lichtenegg – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Osoby:
 Max von Preysing-Lichtenegg – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Lichteneck